Sorpasso («adelantamiento» en italiano) puede referirse a:
 Sorpasso, término económico que describe el adelantamiento de un país respecto de otro en términos del producto interior bruto (PIB). El término se empezó a utilizar en este sentido cuando el PIB de Italia superó al del Reino Unido en 1987;
 Sorpasso, en política, y de forma análoga a la acepción económica, adelantamiento de los resultados electorales o de intención de voto de un partido político respecto de otro;
 Il sorpasso, (traducida como La escapada) película italiana de 1962 dirigida por Dino Risi;
 Fiat 147 Sorpasso, modelo de automóvil.

Notas de uso 

Palabras y frases en italiano